La Liga 2016/2017 är den 86:e upplagan av Spaniens högsta liga i fotboll. Säsongen börjar den 19 augusti 2016 och avslutades den 21 maj 2017. FC Barcelona är regerande mästare.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

2016 i Spanien
2017 i Spanien
2016/2017
Fotbollssäsongen 2016/2017